Андре́й Ре́дькин:
 Редькин, Андрей Михайлович (1900—1963) — министр судостроительной промышленности СССР.
 Редькин, Андрей Павлович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Редькин, Андрей Петрович (1875—1966) — советский учёный-животновод, Герой Социалистического Труда.